Chaetosiphon može označavati:
 Chaetosiphon (Plantae) Huber, 1893, rod zelenih alga iz porodice Chaetosiphonaceae.
 Chaetosiphon (Animalia) Mordvilko, 1914, rod kukaca Hemiptera iz porodice Aphididae.